Saint-Constant puede hacer referencia a:

 Saint-Constant, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Saint-Constant (Cantal), una población y comuna francesa en Cantal.
 Saint-Projet-Saint-Constant, una población y comuna francesa en Charente.